Ву́лиця Лі́рницька  — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Лірницька 
 Вулиця Лірницька — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Лірницька — вулиця у місті Львів.

Примітки 

Вулиці